Отто Кайзер (; род. 24 ноября 1953, г. Папа, медье Веспрем) — венгерский фотограф, фотожурналист, Офицер Золотого Ордена Заслуг Венгрии.

Биография 
После окончания школы два года изучал студийную фотографию.

Начал свою карьеру в качестве фотоиллюстратора, затем работал в нескольких венгерских газетах и ​​журналах.
Как фотограф в течение последних 15 лет работал над популяризацией венгерской культуры, народного творчества, архитектуры и предметов народного обихода венгров.

В ходе работы посетил почти 250 венгерских художников и деятелей искусства, живущих за пределами Венгрии. В ходе изучения творческих мастерских, венгерской диаспоры и реликвий Венгрии побывал в ряде стран, в том числе в Англии, Австрии, Боснии, Германии, Ирландии, Италии, Иране, Канаде, Кубе, Нидерландах, Никарагуа, Норвегии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, США, Турции, Украине, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Шотландии, посетил Армению, Россию, Сицилию, Чехию.

Провёл персональные выставки в Анкаре, Брюсселе, Белграде, Будапеште, Варшаве, Варшаве, Клуж-Напока, Лондоне, Любляне, Монреале, Нови-Саде, Одорхею-Секуеске, Сараево, Подгорице, Таллине, Флоренции, Штутгарт и др.

Автор многих фотоальбомов и книг.

Избранная библиография 

 Венгерские особняки
 Венгерские замки
 Замки, дворцы
 Прекрасное венгерское вино
 Эгер
 Венгрия
 Будапешт, моя любовь
 Жолнай
 Балатон
 Винные погреба
 Моя любовь, Хорватия
 1000 чудес Венгрии
 Моя Европа
 Печ
 Замок Буда
 Венгрия, моя родина
 Моя вечная любовь, Будапешт
 Жемчужины Венгрии
 Искусство церквей в Венгрии
 1000 чудес венгерского народного искусства
 Венгерские пейзажи, венгерские ароматы
 Прованс и Лазурный берег
 1000 чудес Карпатского бассейна

Награды 
 2008 — Премия за венгерское искусство
 2009 — Золотой Орден Заслуг (Венгрия)
 2011 — Премия за изобразительное искусство
 2019 — Премия «Наследие Венгрии»

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Работы Отто Кайзера

Лауреаты премии «Наследие Венгрии»